ISM Connect 300 var ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som kördes över 300 varv (417,4 miles, 671,740km) på den 1,058-mile långa ovalbanan New Hampshire Motor Speedway i Loudon i New Hampshire i USA. Loppet kördes årligen mellan 1997 och 2017. Det ersattes 2018 av South Point 400 som körs på Las Vegas Motor Speedway.

Tidigare namn 
 CMT 300 (1997)
 Farm Aid on CMT 300 (1998)
 Dura Lube/Kmart 300 (1999)
 Dura Lube 300 sponsored by Kmart (2000)
 New Hampshire 300 (2001–2002)
 Sylvania 300 (2003–2015)
 Bad Boy Off Road 300 (2016)

Tidigare vinnare 

  – Loppet flyttades från 16 september till 23 november med anledning av terroristattackerna 11 september.
  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt Nascar:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer med flera segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i New Hampshire
Återkommande sportevenemang med premiär 1997